Lukács Antal (1842–1909) (Vizmai Lukács Antal) közgazdász, főrend, pénzügyi szakember
 Lukács Antal (1860–1910) római katolikus plébános, áldozópap
 Lukács Antal (1921–1999) esztéta, főiskolai tanár
 Lukács Antal (?) dramaturg
 Lukács Antal (1954) történész, egyetemi tanár